Третий сезон SLTV League of Legends StarSeries проходил со 21 августа по 2 ноября 2014 года.

Чемпионом лиги и обладателем 15 тыс долларов США из призового фонда стал коллектив «Dolphins of Wall Street».

Дивизионы 
Помимо StarSeries проводились профессиональный и любительский дивизионы («ProSeries» и «AmSeries»). Призовой фонд обоих дивизионов составлял 2,5 тыс и 2 тыс долларов США соответственно, все матчи проводились онлайн.

Команды

Изменения перед началом сезона 
После завершения 2-го сезона StarSeries весь игровой состав «Hard Random» покидает организацию из-за разногласий с её менеджментом взяв название «Russian Force» на время участия на IWC Gamescom 2014 — команда едет на турнир с заменами из-за того, что часть игроков не получила виз, и проигрывает все матчи групповой стадии. После провального выступления на IWCT, «Russian Force» присоединились к организации Moscow Five, а «Hard Random» в свою очередь подписали состав «Carpe Diem».

Коллективы «Invictus Familiae» и «MyLP», напрямую вылетевшие из лиги по итогам регулярного сезона 2-го сезона StarSeries были заменены командами «Fire of Fate» и «Without Fear» из «ProSeries».

«Internationally V» берут название «Dolphins of Wall Street».

«Team Empire» распускают состав участвовавший 2-м сезоне StarSeries и подписывают команду Tvoi Batya. Освободившийся слот заняли «i2HARD Esport Team» из «ProSeries».

Состав 3-го сезона StarSeries был следующим:

Изменения по ходу сезона 
27 августа 2014 года после двух сыгранных матчей «Against the Wall» по причине разногласий внутри команды прекращают участие в лиге.

30 августа 2014 года «Fire of Fate» получают дисквалификацию за два технических поражения, которая была снята спустя сутки в связи с выясненными форс-мажорными обстоятельствами. 31 августа 2014 года команда прекращает существование и выбывает с соревнования.

Обеим командам в не сыгранных матчах засчитаны технические поражения.

Капитаны команд

Регулярный сезон (онлайн)

Плей-офф (онлайн) 
Плей-офф A

Плей-офф B

LAN-финалы

Обзор 
LAN-финалы состоялись 1 и 2 ноября 2014 года в Санкт-Петербурге в выставочном комплексе Ленэкспо. Четвёртое место в чемпионате по итогам оффлайн-финалов заняли «Moscow Five», а на третьем месте расположились «RoX.KIS». Чемпионом 3-го сезона StarSeries стал коллектив «Dolphins of Wall Street», который в гранд-финале обыграл команду из верхней сетки «Hard Random» со счётом 3:2.

Сетка

Трансляция матчей 
Все матчи лиги транслировались на официальном канале League of legends StarLadder  стриминговой платформы Twitch.tv.

Состав комментаторов:
Михаил «Olsior» Зверев;
Роман «Wildheart» Максимчук (начало сезона — 24 августа 2014 года);
Игорь «ATRemains» Радкевич (24 августа 2014 года — конец сезона).

Ссылки 
 eSportsWikis: 
 HardWiki:

Примечания 

SLTV StarSeries